

Володино — село, Кривошиїнський район, Томська область
 Володино — село, Юргінський район, Тюменська область

ru:Володино